Le Sonnet 106 est l'un des 154 sonnets écrits par le dramaturge et poète William Shakespeare.

Texte original 
Texte et typographie originale : WHen in the Chronicle of waſted time,
I ſee diſcriptions of the faireſt wights,
And beautie making beautifull old rime,
In praiſe of Ladies dead,and louely Knights,
Then in the blazon of ſweet beauties beſt,
Of hand,of foote,of lip,of eye,of brow,
I ſee their antique Pen would haue expreſt,
Euen ſuch a beauty as you maiſter now.
So all their praiſes are but propheſies
Of this our time,all you prefiguring,
And for they look'd but with deuining eyes,
They had not ſtill enough your worth to ſing :
   For we which now behold theſe preſent dayes,
   Haue eyes to wonder,but lack toungs to praiſe.

Notes et références

Liens externes

Analysis
CliffsNotes

106